Paul Haynes peut faire référence à :

 Paul Haynes (1910–1989), joueur canadien de hockey sur glace,
  (1969- ), joueur et entraîneur de football américain,
  (1982- ), joueur américain de basket-ball,
  (1918–1988), évêque de Floride, États-Unis.